Ранчерија Басигочи има више значења:

 Ранчерија Басигочи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија Басигочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику